Алексей Мигранович Агопьян (; ) — украинский актёр и юморист. Известность получил благодаря съёмкам в «Маски-шоу» и «Каламбуре».

Биография 
Родился 9 октября 1960 года в Одессе. Окончил Одесский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент» и в 1990 Ленинградский Государственный институт театра музыки и кинематографии им. Черкасова, мастерская Игоря Владимирова. Ещё в институте увлёкся КВНом. С 1976 по 1986 участник СТЭМ ОПИ (студенческий театр миниатюр). В 1983-1986 работал инженером в Специальном конструкторском бюро специальных станков. 

В 1990 году вместе с Юрием Стыцковским создал дуэт «Сладкая жизнь», который самостоятельно существовал до 1992 года, после чего влился в комик-труппу «Маски». Во время работы в труппе участвовал в сериале Маски-шоу и познакомился с трио «Магазин „Фу“». В 1995 году «Сладкая жизнь» и «Магазин „Фу“» объединились в группу «Full House» и после нескольких гастролей решили создать собственное телешоу, которое получило название «Каламбур».

В 2000—2001 годах, участвовал в сериале «Комедийный квартет», с 2003 по 2004 год снимался в передаче «Мамаду» вместе с Валентином Опалевым и Виктором Андриенко. Ныне участвует в телесериалах и художественных фильмах. С 2012 года участвует в пародийном шоу «Большая разница». Играет в театре «Дом клоунов» (г. Одесса). Женат.

Телепередачи 
 Маски-шоу (комедийное шоу, 1991—1995 год)
 Шоу долгоносиков (комедийное шоу, 1996—1999 год)
 Каламбур (журнал видеокомиксов, 1996—2001 год)
 Комедийный квартет (комедийное шоу, 2000—2002 год)
 Смеховыжималка Мамаду (скетч-шоу, 2003—2004 год)
 Смешнее, чем кролики (комедийное шоу, 2008—2009 год)
 Большая разница (пародийное шоу, с 2011 года)

Фильмография 
 1991 — Ночь грешников 
 1991—1995 — Маски-шоу — разные роли
 1996—2001 — Каламбур — Помощник / Бармен / Дринкинс /  Ганс Шмульке / Медведь и др.
 2000—2002 — Комедийный квартет — Алексей Ослов / Инспектор Лестрейд / Пан Шинкарь
 1995 — Без ошейника — Хозяин Джульбарса (Джули)
 1997 — Аферы, музыка, любовь... — игрок
 2002 — Женская логика-2 — сокамерник Тумановой 2002 — Дружная семейка — Артур Леопольдович Вожделей-Затыкин, репетитор 2004 — Исцеление любовью (Украина) — Лёва, хозяин ресторана 2004 — Веселая компания (Украина) — Писатель Кунин 2005 — Право на любовь (Украина) — Рубен Гибарян 2005—2006 — Сёстры по крови — француз
 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь — гипнотизер
 2006 — Все включено (Россия, Украина) — Игорь Карасев
 2006—2007 — Ангел-хранитель (Украина) — Борис Варданян
 2007 — Прапорщик, или «Ё-моё» — Миша
 2009 — Две стороны одной Анны (Россия, Украина) — Марк
 2009 — Смешнее чем кролики
 2009 — Улыбка Бога, или Чисто одесская история — муж мадам Парнокопытенко
 2010 — Литейный
 2010—2013 — Ефросинья — Станислав Юрьевич Смоляк, директор конного клуба
 2011 — Интерны (Россия) — Пациент-псих Трошкин (фамилия в титрах написана как Агоньян) (80 серия)
 2011 — Адвокат-8 — Балакин (4 серия)
 2011 — Лесник — Андрюшин (3 серия)
 2011 — Московский декамерон (Россия) — Гарик 2011 — Заяц, жаренный по-берлински — военный корреспондент 2012 — Одесса-мама — Николя
 2012 — Страшная красавица — Аркадий Семенович
 2012 — Личная жизнь следователя Савельева  — нотариус (8 серия)
 2013 — Спецотряд "Шторм" — Юрий Сергеевич Жаров, начальник порта
 2013 — Куприн — попутчик Аларина
 2016 — Таинственная страсть — Кукуш Октава (Булат Окуджава)''

Ссылки 
 Алексей Агопьян — официальная анкета в Базе актёров Glory Models

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Участники комик-труппы «Маски»
Каламбур